

Astronomia 
 Curie – Cratere della superficie della Luna.
 Curie – Cratere della superficie di Marte.
 7000 Curie – asteroide della fascia principale.

Fisica 
 Curie – unità di misura dell'attività di un radionuclide.
 Punto di Curie – temperatura a cui un materiale ferromagnetico perde alcune delle sue proprietà.
Curie: (simbolo Ci), definito come la quantità di radioattività contenuta in 1 grammo di radio

Istituzioni 
 Istituto Curie – centro di ricerca medica, biologica e biofisica di Parigi, in Francia.
 Istituto Curie – istituto medico specialistico di Varsavia, in Polonia.

Persone 
 I coniugi Curie:
 Maria Skłodowska, meglio nota come Marie Curie – premio Nobel per la fisica nel 1903 e per la chimica nel 1911.
 Pierre Curie – premio Nobel per la fisica nel 1903.
 Eve Denise Curie-Labouisse – scrittrice, consigliere speciale del Segretariato delle Nazioni Unite e ambasciatrice dell'UNICEF in Grecia, secondogenita dei coniugi Curie
 Frédéric Joliot-Curie – Premio Nobel per la chimica nel 1935, marito di Irène Joliot-Curie
 Irène Joliot-Curie – Premio Nobel per la chimica nel 1935, primogenita dei coniugi Curie
 Jacques Curie – chimico francese, fratello di Pierre

Altro 
 Curie – motore a razzo